Дже́йкоб Трамбле́ (; ) — канадский актёр, получивший известность благодаря роли Коди в фильме ужасов «Сомния», Джека в драматическом фильме «Комната», Августа «Огги» Пуллмана в фильме «Чудо», а также озвучиванию Луки Пагуро в мультфильме «Лука».

Биография и карьера 
Джейкоб Трамбле родился 5 октября 2006 года в Ванкувере. Отец — полицейский детектив Джейсон Трамбле, мать — домохозяйка Кристина Трамбле. У Джейкоба есть 4 сестры: старшая Эмма и младшая Эрика.

Дебютировал на телевидении в 2010 году. Снялся в фильме «Смурфики 2». В 2015 году вышел фильм «Комната», одна из главных ролей в котором принесла Джейкобу мировую известность и премии Ассоциации кинокритиков Чикаго, Национального совета кинокритиков США, «Спутник», «Austin Film Critics Association», «Indiana Film Journalists Association», «Las Vegas Film Critics Society Awards», «Nevada Film Critics Society», «Phoenix Film Critics Society Awards», «San Diego Film Critics Society Awards», «Santa Barbara International Film Festival», «Washington DC Area Film Critics Association Awards», «Women Film Critics Circle Awards», а также ряд номинаций, среди которых премия Гильдии киноактёров США, «Сатурн», «Империя», «Молодой актёр».

В 2016 году Джейкоб сыграл главного героя телесериала Fox «Последний человек на Земле» в детстве, а также исполнил главную роль в фильме ужасов «Сомния». В 2017 году он снялся в фильмах «Книга Генри» и «Чудо».

В 2018 году Джейкоб появился в фантастическом боевике «Хищник», а также сыграл одну из главных ролей в фильме Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована».

В 2019 году актёр сыграл в хорроре «Доктор Сон» по роману Стивена Кинга, продолжении «Сияние».

В июле 2019 года было анонсировано, что Джейкоб озвучит Флаундера в новой версии «Русалочки» от Disney.

Личная жизнь 
В настоящее время Джейкоб проживает в Лэнгли, Британская Колумбия. Актёр — ярый поклонник франшизы «Звёздные войны», поэтому он назвал свою собаку в честь персонажа Дейзи Ридли, Рэй. Его волнение в связи с появлением персонажей C-3PO, R2-D2 и BB-8 на 88-й церемонии вручения наград премии «Оскар» было признано главным событием вечера.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Канады
Киноактёры Канады